Love Happens (1999), een Amerikaanse film uit 1999 onder regie van Tony Cookson.
 Love Happens (2009), een Amerikaans-Canadees-Britse film uit 2009 onder regie van Brandon Camp.